Presl kan som auktorsnamn betyda:

 Jan Svatopluk Presl
 Karel Presl

Robotskapade auktorsförkortningar